Roßwiese steht für:
 Roßwiese (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Roßwiese (Gemeinde Reißeck), eine Streusiedlung in der Gemeinde Reißeck, Bezirk Spittal an der Drau, Österreich
 Tagesspeicher Roßwiese, ein Speicherbecken der Kraftwerksgruppe Reißeck-Kreuzeck

Roßwiese ist der Familienname von
 Erich Liebermann-Roßwiese (1886–1942), deutscher Pianist und Komponist